Adolf Maciesza (1878–1929), antropolog, lekarz patolog, oficer Wojska Polskiego
 Aleksander Maciesza (1875–1945),  lekarz, antropolog, fotografik i regionalista płocki
 Władysława Maciesza (1888–1967), kurier legionowy, senator, żołnierz wywiadu

 Zobacz też
 Maria Macieszyna (1869–1953), nauczycielka, publicystka